Världsmästerskapet i futsal 1988 var den tredje säsongen av futsal-VM, organiserad av FIFUSA (senare AMF). Turneringen spelades 20–30 oktober 1988, värdland var Australien. Totalt deltog 16 lag; Argentina, Australien, Brasilien, Costa Rica, England, Italien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Paraguay, Portugal, Spanien, Tjeckoslovakien, Ungern, Uruguay och USA.

Gruppspel

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Omgång 2

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Källor
 Rsssf.com

1988
Futsalåret 1988
Sportevenemang i Australien
1988 i Australien
Sport i Melbourne
Futsal i Australien
Sport i Adelaide
Sport i Sydney